Scottish Football Association Challenge Cup bedre kendt som Scottish Cup er den skotske pokalturnering i fodbold, som afholdes årligt af Scottish Football Association. Det er verdens tredjeældste eksisterende fodboldturnering, idet første sæson blev afviklet i 1873-74 blot to år efter den første udgave af FA Cup

Da turneringen blev grundlagt i 1873, var Queen's Park FC det dominerende hold i skotsk fodbold, og holdet vandt Scottish Cup de første tre sæsoner samt fem af de næste ti. Ligesom andre skotske fodboldturneringer blev dominansen i Scottish Cup efterhånden overtaget af Old Firm, dvs. Glasgow-holdene Celtic FC og Rangers FC. Celtic FC har pr. 2011 med 35 titler vundet turneringen flest gange, mens Rangers FC har vundet 33 gange. Queen's Park FC er fortsat det tredjemest vindende hold med ti titler, selv om holdets seneste titel blev vundet i 1893.

Vinderen af Scottish Cup kvalificerer sig til UEFA Europa League i den følgende sæson. Hvis vinderen i forvejen er kvalificeret til UEFA Champions League på grund af sin ligaplacering, går Europa League-pladsen videre til den tabende finalist.

Format 

Turneringen er en cupturnering. Holdene bliver ved lodtrækning parret to og to, og det først udtrukne hold har hjemmebane. Hvis en kamp ender uafgjort, spilles den om på hjemmebanen for det hold, som spillede på udebane i den første kamp. Hvis omkampen også ender uafgjort, afgøres den i forlænget spilletid og evt. straffesparkskonkurrence.

Semifinalerne spilles på neutral bane, normalt nationalstadionet Hampden Park eller mindre stadioner, hvis kampen ikke forventes at tiltrække mange tilskuere. Finalen bliver traditionelt spillet på Hampden Park, men mens den arena blev renoveret lagde Celtic Park græs til finalerne i 1993 og 1998, mens Ibrox Stadium var vært i 1997. Finalen og semifinalerne bliver ikke spillet om, men afgøres efter forlænget spilletid og evt. straffesparkskonkurrence.

Hold 
Tidligere kvalificerede holdene fra Scottish Football Leagues Division 2 og 3 sig automatisk til første runde sammen med fire hold uden for ligaen fra hver af de to Scottish Qualifying Cup-turneringer (nord og syd). Klubberne i Division 1 og Premier League trådte først ind i turneringen i tredje runde. Men fra og med sæsonen 2007-08 blev dette format ændret. Scottish Qualifying Cup-turneringerne blev skrinlagt og alle 36 medlemsklubber i Scottish Football Association (SFA) plus holdene i Scottish Premier League og Scottish Football League træder herefter ind i første runde af Scottish Cup. Ydermere tildeltes vinderne af East of Scotland League og South of Scotland League en plads i første runde, selv om begge ligaer indeholder hold, der ikke er medlemmer af SFA og derfor ikke tidligere kunne deltage i Scottish Cup.

Klubber fra Scottish Junior Football Association (SJFA) fik lov at deltage første gang i Scottish Cup 2007-08. Op til fire SJFA-klubber kan deltage i turneringen, og disse er vinderne af den foregående sæsons Scottish Junior Football North Premier League, Scottish Junior Football West Premier League, Scottish Junior Football East Region Super League samt Scottish Junior Cup, medmindre cupvinderne ikke også har vundet en af de regionale ligaer. De første tre SJFA-klubber, der kvalificerede sig til turneringen var Culter FC, Pollok FC og Linlithgow Rose FC.

Historie 

Da turneringen blev grundlagt i 1873 var Queen's Park FC det klart mest dominerende hold i skotsk fodbold, og det lykkedes først at score mod holdet i 1875, otte år efter klubbens oprettelse. Denne tidlige dominans medførte, at holdet blev inviteret til at deltage i den første udgave af FA Cup'en, og i sæsonen 1883–84 var det tæt på en dobbelttriumf i de to pokalturneringer, idet holdet vandt Scottish Cup men tabte FA Cup-finalen til Blackburn Rovers FC. De mødte også Blackburn Rovers i den efterfølgende FA Cup-finale men blev igen besejret. Flere andre skotske hold deltog i FA Cup, herunder Partick Thistle FC og 3rd Lanark RV, indtil 1887, hvor Scottish Football Association forbød sine medlemsklubber at deltage i "den engelske pokalturnering". Da Scottish Football League blev grundlagt i 1890 var Queen's Park FC blevet overhalet af mange af ligaklubberne, og først i 1900-01-sæsonen kom Queen's Park med i ligaen, hvor de endte på syvendepladsen i holdets første sæson. Holdets nedtur blev også reflekteret i resultaterne i pokalturneringen, selv om de nåede finalen fire gange efter oprettelsen af ligaen. Dumbarton FC udfyldte for en tid det tomrum, som Queen's Park FC havde efterladt, men ligesom andre skotske fodboldturneringer blev Scottish Cup efterhånden domineret af Old Firm, dvs. Glasgow-holdene Celtic FC og Rangers FC.

I 1909 blev pokalen tilbageholdt af SFA efter optøjer efter omkampen mellem Rangers og Celtic. Den første kamp sluttede uafgjort 2–2 og omkampen 1–1. Der blev derfor ikke kåret nogen vinder den sæson.

Turneringen blev ikke afholdt mellem 1914 og 1919 på grund af første verdenskrig. Anden verdenskrig forhinderede afviklingen af turneringen mellem 1939 og 1945, dog blev Scottish War Emergency Cup afholdt i 1939–40.

Vindere og finalister

Finaler 

Finalerne er afviklet som én kamp, oftest på Hampden Park i Glasgow. Indtil 1980 blev finalerne spillet om på en ny dato, hvis de endte uafgjort, men siden 1981 er de afgjort ved forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence i tilfælde af uafgjort.

Hold markeret med kursiv tekst spillede uden for den bedste skotske fodboldrække, da den pågældende finale blev spillet (gælder fra 1891 efter oprettelsen af Scottish Football League).

Eksterne kilder/henvisninger 

 Scottish Football Association 
 SoccerBase

Noter 

 
Etableret i 1873
Fodbold i Skotland